Кафедральный собор Визеу () — католический собор в городе Визеу (Португалия). Кафедральный собор епархии Визеу. Построен в XII веке на месте более древней церкви, впоследствии несколько раз перестраивался. Памятник архитектуры, включённый в список национального наследия Португалии.

Общее описание 
Кафедральный собор расположен в самом центре города, на центральной площади, на которую кроме него выходит ещё один архитектурный памятник — церковь Мизерикордия. Центральная площадь находится на самой вершине холма, на склонах которого расположился исторический центр Визеу. Благодаря этому собор хорошо виден из разных районов города. В соборе Визеу (точнее в древней церкви, стоявшей на его месте) был похоронен Родерих, последний король вестготов.

Рядом с кафедральным собором расположено здание старого епископского дворца, в котором сейчас располагается музей Гран Вашку. Музей располагает коллекцией, в которой собрано большинство работ художника Вашку Фернандиша по прозвищу Гран Вашку, который был уроженцем Визеу.

История 

Археологические раскопки показывают, что христианская церковь располагалась на месте современного собора Визеу по меньшей мере со времён свевов (V—VI века). Христианская жизнь города была нарушена в VIII веке с прибытием мавров, которые владели городом до 1058 года, когда Визеу был отвоёван христианской армией Фердинанда Великого.

В середине XII века в Визеу восстановлена епископская кафедра, в тот же период началось возведение собора в романском стиле. От этого собора в современном здании сохранились лишь отдельные черты из-за многочисленных средневековых перестроек. В Средние Века собор приобрёл современную трёхнефную структуру с тремя капеллами с восточной стороны.

К XVI веку относится создание ряда декоративных элементов интерьера в стиле мануэлино, а также возведение колоколен. В 1539 году был построен ренессансный клуатр в итальянском стиле. В 1635 году северная колокольня была разрушена сильным штормом и заново построена по первоначальному проекту.

Интерьер 

Собор имеет в плане форму латинского креста, состоит из трёх нефов, трансепта и трёх боковых капелл с восточной стороны. Главный алтарь украшен золочёной резьбой по дереву XVIII века. Статуя Девы Марии в алтаре — XIV века.

Литература 
 «Португалия». Изд. «Вокруг Света». М.:2009

Ссылки 
 История Визеу на муниципальном сайте

Католические храмы Португалии
Визеу
Соборы Португалии
Мануэлино